Александр Эрнестович Вознесенский (род. 8 апреля 1972 года в Ленинграде) — кандидат экономических наук; представитель династии отечественных экономистов Вознесенских: Александр Алексеевич, Николай Алексеевич, Эрнест Александрович, Лев Александрович Вознесенские.

Биография 
Родился в 1972 году. Отец — Эрнест Александрович Вознесенский, экономист.
В 1994 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Кандидат экономических наук. Защитил диссертацию на тему «Унификация местной налоговой системы». С 1998 по 2004 преподавал на кафедре финансов в Санкт-Петербургском государственном университет экономики и финансов.

Принимал участие в ряде научных исследований. В 2001 году вышел сборник научных трудов «Финансовые аспекты экономики России», куда вошли результаты исследований проф. Б. М. Сабанти и его учеников, среди которых был и А. Э. Вознесенский.

На протяжении 2001—2002 гг. вышел ряд его публикаций в сборниках научных трудов на тему теории финансов и политэкономии:
 Гносеологические и семантические противоречия теории финансов, 2002
 К вопросу об адаптированности западных учебников по курсу «Финансы» к аналогичному российскому курсу, 2002
 Актуальность использования терминов политэкономии в курсе теории финансов, 2002

Работал в Администрации Санкт-Петербурга в Комитете Экономики и Промышленной Политики. Участвовал в разработке концепции тарифной политики СПБ.

С 2004 года — директор по стратегическому развитию и корпоративным вопросам, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративным вопросам ОАО «Климов». В 2004 году получил степень МВА в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

С марта 2011 директор ООО «Управляющая компания по строительству Ново-Адмиралтейской верфи».

С ноября 2011 г. по сентябрь 2013 г. занимал должность генерального директора ООО «Балтийский завод – судостроение» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

С 10 сентября 2014 года – генеральный директор ГК «Севкабель».

С февраля 2015 года – председатель совета директоров группы компаний «Севкабель».

Примечания 

Экономисты России
Персоналии:Балтийский завод
Кандидаты экономических наук
Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов‎